El Gran Fellove steht für:
 „El Gran Fellove“, Spitzname des kubanischen Komponisten und Sängers Francisco Fellove Valdés († 2013)
 El Gran Fellove (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm über den Musiker von Matt Dillon aus dem Jahr 2020